NGC 4775 (другие обозначения — MCG -1-33-43, UGCA 306, IRAS12511-0621, PGC 43826) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4775
Дева (созвездие)